|-
| 174201 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174202 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174203 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174204 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174205 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174206 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174207 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174208 - || || 20 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174209 - || || 28 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174210 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174211 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174212 - || || 18 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174213 - || || 17 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174214 - || || 27 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174215 - || || 16 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174216 - || || 29 d'agost de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174217 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174218 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174219 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174220 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174221 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174222 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174223 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174224 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174225 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174226 - || || 4 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174227 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174228 - || || 5 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174229 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174230 - || || 3 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174231 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174232 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174233 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174234 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174235 - || || 5 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174236 - || || 8 de setembre de 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 174237 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174238 - || || 8 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174239 - || || 9 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174240 - || || 10 de setembre de 2002 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 174241 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174242 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174243 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174244 - || || 10 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174245 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174246 - || || 11 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174247 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174248 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174249 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174250 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174251 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174252 - || || 12 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174253 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174254 - || || 13 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174255 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174256 - || || 13 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174257 - || || 14 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174258 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174259 - || || 15 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174260 - || || 13 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174261 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174262 - || || 15 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174263 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174264 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174265 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| 174266 - || || 4 de setembre de 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| 174267 - || || 14 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174268 - || || 15 de setembre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174269 - || || 1 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174270 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174271 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174272 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174273 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174274 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174275 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174276 - || || 27 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174277 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174278 - || || 26 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174279 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174280 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174281 - || || 30 de setembre de 2002 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 174282 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174283 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174284 - || || 28 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174285 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174286 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174287 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174288 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174289 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174290 - || || 29 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174291 - || || 30 de setembre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174292 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174293 - || || 18 de setembre de 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 174294 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174295 - || || 30 de setembre de 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 174296 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174297 - || || 1 d'octubre de 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 174298 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174299 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 174300 - || || 2 d'octubre de 2002 || Socorro || LINEAR
|-
|}

4